Uvas de lagarto puede referirse a:

El nombre común de la planta Bryonia dioica; o
El nombre común de la planta Sedum sediforme.